Магдебургские центурии () — первое по времени в протестантской литературе большое сочинение по истории христианства, изданное между 1559 и 1574 годами.

Содержание 
Название центурий (от  — столетие) определяет план издания: каждое столетие в сочинении принимается за особый период. Сочинение охватывает первые 13 веков христианства. Значительно позже оно было продолжено под тем же заглавием и доведено до конца XVI века. 

В первоначальном виде сочинение составляет коллективный труд целой корпорации протестантских учёных, предпринятый и исполненный по инициативе и под руководством Маттиаса Флациуса (1520—1575). Оно до сих пор не утратило своего научного значения в смысле первоисточника церковной истории, так как содержит в себе множество материалов, извлечённых из библиотек Германии, Венгрии, Франции, Италии, Англии, Болгарии, Валахии и даже России. 

Господствующая тенденция — противокатолическая — служит иногда причиной неправильных суждений; но часто встречается историческая критика высокого научного достоинства (например в доказательствах подложности так называемых Исидоровых декреталий). Недостаток сочинения — чисто внешнее деление истории по столетиям и слишком дробное распределение содержания по отделам, которых в каждой центурии до 16.

Литература 
 
  (Магдебург, 1874); 
  (1877).

Протестантская литература
Религиозные сочинения
Исторические сочинения XVI века